Технический университет Йылдыз (, часто просто Йылдыз) — турецкий технический университет, специализирующийся на инженерных науках и являющийся одним из самых известных образовательных учреждений в Стамбуле. Центральный кампус находится в районе Бешикташ; новый кампус Давутпаша находится в районе Esenler. Университет состоит из десяти факультетов, трёх профессиональных училищ и двух институтов. При техническом университете также функционирует технопарк, предлагающий начинающим турецким предпринимателям «подходящие условия» для реализации их идей.

История 
История технического университета Йылдыз началась более ста лет назад, в 1911 году. Он был основан как  («Высшая школа проводников») с целью ответить на спрос секции общественных работ муниципалитетов в «научных сотрудниках» (ранее известных в Турции как «проводники», а сегодня — как «технический персонал») . Школа была создана по подобию и учебному плану «École de Conducteur» и была тесно связана с Министерством общественных работ страны. В 1922 году название школы было изменено на  («Школа общественных работ»), а четыре года спустя, в 1926, продолжительность обучения была увеличена до двух с половиной лет — а затем и до трёх лет (в 1931 году).

После увеличения как числа общественных объектов, так и требований к различным техническим услугам, оказываемым государством, было принято решение о закрытии Nafia Fen Mektebi и создании на её базе специальной технической школы, способной обеспечить Турцию рабочей силой, способной закрыть имевшийся разрыв между техническими специалистами и профессиональными инженерами. Новая школа предоставила своим студентам двухгодичную программу (для технических специалистов) и четырехлетнюю программу (для будущих инженеров). Здания для неё были предоставлены государством в пристройках дворца Йылдыз — эти корпуса используются до сих пор.

В самый ранний период школа состояла из двух факультетов: гражданского и механического — которые обучали студентов на технические и инженерные специальности. Начиная с 1942—1943 годов в состав департамента машиностроения были добавлены электротехнический и архитектурный отделы. В 1969 году школа была реорганизована уже как автономное высшее учебное заведение и научно-исследовательский институт. С принятием властями страны закона, закрывавшего специальные профессиональные школы в 1971 году, инженерные школы стали связаны со Стамбульской государственной инженерно-архитектурной академией.

История кампусов 

Современный университет Йылдыз был образован в результате слияния Стамбульской государственной инженерно-архитектурной академии, а также связанных с ней инженерных факультетов, и аналогичных факультетов Коджаэльской государственной инженерно-архитектурной академии. Кроме того, в состав нового ВУЗа вошла и Коджаэльская профессиональная школа. Новый университет состоял из научного института, институт социальных наук и ряда факультетов: научно-литературного и инженерного, иностранных языков, турецкого языка, принципов Ататюрка и истории революции, физического воспитания и изобразительного искусства.

Окончательно, современное название университета было присвоено в 1992 году — ВУЗ стал называться «Технический университет Йылдыз». При этом, инженерный факультет был реструктуризован и разделен на четыре факультета: факультет электроэлектроники, факультет строительства, механический и химико-металлургический факультет, а также — факультет экономики и административных наук. Кроме того инженерный факультет в Коджаэли и профессиональная школа в Коджаэли были отделены от нового университета, чтобы после реорганизации создать новый университет — Университет Коджаэли.

Структура университета

Факультеты 
 Факультет электроники
 Факультет литературы и национальной культуры
 Факультет искусств и дизайна
 Педагогический факультет
 Факультет экономических и административных наук
 Факультет гражданского строительства
 Факультет химической и металлургической техники
 Факультет машиностроения
 Морской факультет
 Факультет архитектуры

Институты и школы 
 Институт науки и техники
 Институт социальных наук
 Школа профессионального обучения
 Школа иностранных языков

Связи 

Технический университет Йылдыз является членом Ассоциации университетов Кавказа.

Технопарк 
При техническом университете Йылдыз функционирует технопарк, носящий название , возглавляемый Месутом Гюнером. Парк предлагаем начинающим турецких предпринимателей «подходящие условия» для того, чтобы они могли реализовывать и развивать свои идеи. Молодые предприниматели могут работать над своими проектами бесплатно, имея высокоскоростной доступ в Интернет и необходимую техническую инфраструктуру. Ряд стартапов, начавшихся в стамбульском технопарке университета Йылдыз, уже нашли своё практическое применение как в Турции, так и в мире в целом.

См. также

Примечания

Литература 
 
 
 

Появились в 1911 году в Турции
Технические университеты Турции
Университеты Стамбула